Raga steht für:
 Raga, melodische Grundstruktur der klassischen indischen Musik
 Raga – Besuch auf einem unsichtbaren Kontinent, Reisebericht von Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008)
 Raga (Einheit), frühere Masseneinheit auf den Philippinen

 Raga (Sprache) (Hano), Sprache von Vanuatu en
 Raja (Südsudan), alternativ Raga, Ort im Südsudan, Ostafrika
 den avestischen Namen von Rey (Persien)
 Raga (Fluss), einen Fluss im Südsudan
 Raga, Hauptort des Distrikts Kamle in Arunachal Pradesh

Siehe auch:
 Raja (Begriffsklärung)